Gdynia – miasto portowe na prawach powiatu położone w Polsce nad Morzem Bałtyckim
 Gdynia Główna – stacja kolejowa w Gdyni
 okręty:
 ORP Gdynia (1939 - eks Kościuszko) – okręt baza Polskiej Marynarki Wojennej
 ORP Gdynia (1939, dawniej SS Gdynia) – okręt baza Polskiej Marynarki Wojennej
 ORP Gdynia (1965) – kuter rakietowy Polskiej Marynarki Wojennej
 statki:
 SS Gdynia – drobnicowiec eksploatowany w latach 1923-24 przez towarzystwo Lechnia
 SS Gdynia – statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej eksploatowany od 1927
 SS Gdynia – węglowiec typu B31 eksploatowany od 1954 przez PŻM
 MS Gdynia – kontenerowiec eksploatowany od 2000 roku
 MS Gdynia – masowiec eksploatowany od 2012 roku przez PŻM
 Album Gdynia – składanka prezentująca zespoły z Trójmiasta wydana w 1988 roku przez Tonpress